De Centrale (verzekeringsmaatschappij), een voormalige Nederlandse verzekerings- en depositiebank
De Centrale (Gent), een intercultureel centrum